Weinsheim ist der Name folgender Orte in Rheinland-Pfalz:

 Weinsheim (bei Bad Kreuznach), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach
 Weinsheim (Eifel), Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm
 Worms-Weinsheim, Ortsteil der Stadt Worms

Siehe auch:
 Weinheim (Begriffsklärung)